Hans Holbein je jméno dvou renesančních německých malířů:

 Hans Holbein mladší (1498?–1543) – syn Holbeina staršího, dvorní malíř krále Jindřicha VIII.
 Hans Holbein starší (1460?–1524)

Externí odkazy